«Уралсиб» — административное здание в Уфе по адресу Революционная улица, дом 41, построенное в 1999 году; офис финансовой корпорации «Уралсиб». Строение высотой в 100,5 м в зависимости от критериев может классифицироваться и как высотное здание, и как небоскрёб. До 2018 года являлось самым высоким зданием (но не сооружением) города и первым в России зданием за пределами МКАД, условно преодолевшим отметку в 100 метров.

Описание 

Небоскрёб находится в историческом центре, где практически отсутствует высотная застройка. Хотя через дорогу находится первое в Уфе 9-этажное жилое здание, построенное в 1962 году, возведение высотки достаточно сильно повлияло на панораму города — башня стала доминантой на фоне малоэтажных домов. Она сама пристроена к старинному двухэтажному краснокирпичному зданию, где в начале XX века располагалось Второе Мариинское женское училище (не путать с первым) — на сохранении которого настояла администрация города. Тем самым небоскрёб являет собой образец широко применяемого в Уфе фасадизма.

Здание имеет обтекаемые формы, его фасад облицован затемнённым стеклом и строительными панелями серого и коричневого цветов. Архитекторы постарались органично вписать его в окружающее пространство. Количество этажей составляет 26), один из которых является техническим. По первоначальному проекту высота должна была составлять 96 метров; специально для преодоления стометрового рубежа был добавлен дополнительный «скат» на крыше. При высоте в 100,5 метра здание являлось самым высоким в России за пределами МКАД до 2003 года. Утратило статус самого высокого здания Уфы после завершения строительства «Идель-тауэр».

Факты 

 Из-за своей формы среди уфимцев получил прозвища «мобильник» и «свечка».
 Первоначально в качестве надписи в верхней части здания служило название «БашКредитБанка», но после его переименования в 2002 году логотип и вывеска на фасаде сменились на символику «Уралсиба».
 Со зданием связана одна традиция: каждый год на новогодние праздники на крыше устанавливают фигуру Деда Мороза.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Девять самых известных высоток
 Высочайшие здания Уфы
 Здания Уфы от 20 этажей

Небоскрёбы Уфы
Небоскрёбы, построенные в 1999 году
Небоскрёбы высотой от 100 до 149 метров
Здания и сооружения, построенные в 1999 году в России